Le Championnat de France de volley-ball Pro B 2005-06 oppose douze équipes françaises de volley-ball. Le championnat de France de volley-ball de deuxième division porte le nom de Pro B depuis 1998.

Le Dunkerque DFVB, le FL Saint-Quentin, Harnes Volley-Ball et l'Aix UC rejoignent la Pro B à l'issue de la saison 2004-05.

Listes des équipes en compétition 

Aix Université Club
Club Alès en Cévennes Volley-Ball
Asnières Volley 92
Cambrai Volley-Ball Élan du Cambrésis
Chaumont Volley-Ball 52
Dunkerque Dunes de Flandre Volley-Ball
Grenoble Volley Université Club
Harnes Volley-Ball
Martigues Volley-Ball
Saint-Brieuc Côtes-d'Armor Volley-Ball
Saint-Nazaire Volley-Ball Atlantique
Foyer Laïque Saint-Quentin Volley-Ball

Formule de la compétition 

Après une phase de classement par matches aller et retour, mettant aux prises toutes les équipes, les huit premières équipes sont réparties en deux poules, le premier de chaque poule est admis en Pro A et dispute une finale pour l'attribution du titre de champion de France de Pro B. Les quatre dernières équipes disputent les play-downs, les deux dernières équipes sont reléguées en Nationale 1.

Classement de la saison régulière 

Les points sont attribués de la manière suivante, 3 points en cas de victoire 3 sets à 0 ou 3 à 1, 2 points en cas de victoire 3 à 2, un seul point en cas de défaite 3 à 2, aucun point en cas de défaite 3 à 1 ou 3 à 0.

Résultats de la saison régulière

Play-offs

Poule A 

|-bgcolor=#AAAAFF
!colspan=9 align=left|Journée 01

|-bgcolor=#AAAAFF
!colspan=9 align=left|Journée 02

|-bgcolor=#AAAAFF
!colspan=9 align=left|Journée 03

|-bgcolor=#AAAAFF
!colspan=9 align=left|Journée 04

|-bgcolor=#AAAAFF
!colspan=9 align=left|Journée 05

|-bgcolor=#AAAAFF
!colspan=9 align=left|Journée 06

|}

Poule B 

|-bgcolor=#AAAAFF
!colspan=9 align=left|Journée 01

|-bgcolor=#AAAAFF
!colspan=9 align=left|Journée 02

|-bgcolor=#AAAAFF
!colspan=9 align=left|Journée 03

|-bgcolor=#AAAAFF
!colspan=9 align=left|Journée 04

|-bgcolor=#AAAAFF
!colspan=9 align=left|Journée 05

|-bgcolor=#AAAAFF
!colspan=9 align=left|Journée 06

|}

Finale 

|}

Play-downs 

|-bgcolor=#AAAAFF
!colspan=9 align=left|Journée 01

|-bgcolor=#AAAAFF
!colspan=9 align=left|Journée 02

|-bgcolor=#AAAAFF
!colspan=9 align=left|Journée 03

|-bgcolor=#AAAAFF
!colspan=9 align=left|Journée 04

|-bgcolor=#AAAAFF
!colspan=9 align=left|Journée 05

|-bgcolor=#AAAAFF
!colspan=9 align=left|Journée 06

|}

Voir aussi

Liens externes 
 Résultats sur le site de la FFVB

Championnat de Ligue B de volley-ball masculin
Volley-ball M2
France M2
Championnat M2 2005-2006
Championnat M2 2005-2006